Betanzos – comune della Bolivia nel dipartimento di Potosí
Betanzos – comune della Spagna
Betanzos – comarca della Spagna, situata nella comunità autonoma di Galizia